Shawtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shawtown (North Carolina)
 Shawtown (Ohio)
 Shawtown (Pennsylvania)
 Shawtown (Wisconsin)